

Acronimi 
 HEO – (Highly Elliptical Orbit) orbita altamente ellittica

Codici 
 HEO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Haelogo (Papua Nuova Guinea)